Открытый чемпионат Китая по снукеру 2005 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проходивший с 26 марта по 3 апреля 2005 года на Haidian Stadium в Пекине, Китай. Победителем стал только что отпраздновавший своё восемнадцатилетие Дин Цзюньхуэй (1 апреля), восходящая звезда китайского снукера. В финале он одержал победу над Стивеном Хендри со счётом 9:5.

Результаты

Уайлд-кард раунд 

 Сяо Годун 3:5  Дэйв Харольд
 Кобкит Паладжин 5:1  Джерард Грин
 Цао Кайшэн 1:5  Стюарт Бинэм
 Дин Цзюньхуэй 5:2  Марк Дэвис
 Го Хуа 1:5  Квинтен Ханн
 Хабиб Субах 5:3  Джимми Мики
 Ян Цинтянь 3:5  Бэрри Пинчес
 Цао Синьлун1:5  Алистер Картер
 Лю Сун 3:5  Роберт Милкинс
 Цзинь Лун 3:5  Райан Дэй
 Цай Цзяньчжун 3:5  Майкл Холт
 Пан Вэйго 2:5  Рики Уолден
 Чжэн Пэн 3:5  Том Форд 
 Чжан Дунтао 1:5  Энтони Хэмилтон
 Чжан Кай 1:5  Эдриан Ганнэл
 Лян Вэньбо 5:4  Найджел Бонд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 
 Открытый чемпионат Китая по снукеру 2005 на snooker.org 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2005 год в снукере